Air Rescue peut désigner 
 Air Rescue, une compagnie luxembourgeoise de transport sanitaire aérien ;
 Air Rescue, un jeu d'arcade sorti sur System 32 ;
 Air Rescue, un jeu vidéo sorti sur Master System.